Gottfridsson är ett svenskt efternamn, ursprungligen ett patronymikon, som burits av bland andra:

 Christina Gottfridsson (född 1959), svensk dramatiker
 Hans Gottfridsson (1914–1986), svensk sjömilitär
 Hans Olof Gottfridsson (född 1962), svensk kulturgeograf
 Jim Gottfridsson (född 1992), svensk handbollsspelare
 Linn Gottfridsson (född 1974), svensk manus- och barnboksförfattare
 Rolf Gottfridsson (född 1931), svensk friidrottare

Svenska efternamn